Fatoumata Ba ou Bâ est un nom notamment porté par :

 Fatoumata Ba (1978-), une universitaire et psychiatre sénégalaise ;
 Fatoumata Bâ (1986-), une entrepreneuse sénégalaise.